Антисисте́ма — термин пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилёва, который использовал его в этнологии для определения этнической антисистемы; получил широкое распространение в русскоязычной литературе преимущественно в области гуманитарных наук; в настоящее время существует множество пока ещё неудовлетворительных общих определений, например: «система, выполняющая по отношению к данной противоположную функцию» , «система с отрицательным уровнем системности»<ref>«Антисистемой называется система с отрицательным уровнем системности, то есть это такое объединение некоторого множества элементов за счёт их взаимодействия в целое, которое препятствует достижению целей.» — Луценко  Е.В. АСК-анализ как метод выявления когнитивных функциональных зависимостей в многомерных зашумленных фрагментированных данных.  // Научный журнал КубГАУ. – Краснодар: КубГАУ, 2005. – №03(11). — С. 2</ref>, и тому подобное.

Сам Гумилёв даёт следующее краткое определение:

Этническая антисистема по Гумилёву
Лев Николаевич Гумилёв определял этническую антисистему как системную целостность людей с негативным мироощущением, которое представляет собой специфическое отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к упрощению систем, то есть к уменьшению плотности системных связей. В пределе плотность системных связей сводится к нулю, что означает уничтожение системы, будь то государство, ландшафт или этнос.
Антисистема вырабатывает для своих членов общее мировоззрение. Для антисистемы, независимо от конкретной идеологии её членов, существует одна объединяющая установка: отрицание реального мира как сложной и многообразной системы во имя тех или иных абстрактных целей. Среди членов антисистем преобладают люди с футуристическим ощущением времени, то есть таким мироощущением, при котором будущее считается единственно реальным, прошлое — ушедшим в небытие, а настоящее расценивается как преддверие будущего. Таким образом, реализация целей антисистемы, какими бы они ни были, всегда отнесена к будущему. Идеология антисистемы всегда противопоставляет себя любой этнической традиции, под которой понимается иерархия стереотипов и правил поведения, культурных канонов, политических и хозяйственных форм, а не только мировоззренческих установок, характерных для каждого конкретного этноса и передаваемых из поколения в поколение. Накопленной этнической традицией определяется своеобразие каждого этноса и его место в ряду других народов. Следовательно, антисистема всегда стремится к моральному уничтожению этноса, из числа представителей которого она инкорпорирует своих новых членов.

 Примеры антисистем в истории 
Л. Н. Гумилёв выделил много примеров проявления антисистем в мировой истории. К ним относятся: гностицизм, манихейство, маркионизм, павликианство, ереси богомилов, катаров, (все вышеперечисленное, по Гумилёву, преемственно друг другу и по сути есть одна антисистема), ряд течений исмаилизма, а также опричнина и революционное движение. Эти примеры для последователей Л. Н. Гумилёва являются основополагающими и практически не оспариваются.

Л. Н. Гумилёв в своих работах предпочитал не выдавать точных суждений по некоторым древним эпохам истории до XVIII в. до н. э., от которых осталось мало достоверных источников («аберрация дальности»), а также не заниматься Новым временем, начиная приблизительно с 1815 года («аберрация близости»). Здесь ни у него, ни у его последователей уверенности нет. К антисистемам иногда причисляют режим фараона Эхнатона в Древнем Египте.

 Примечания 

 Литература 
  Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Глава XXXVIII. — , 1979.
  Мичурин В. А. Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л. Н. Гумилёва. — , 1993.
  Корявцев П.М. Философия антисистем. — СПб., 1994. Саратов, 2003. 4-я редакция. Автореферат (1993,1996,1998,2004).
 Мельников В.И. Теория замкнутой системы / Норильский индустр. ин-т. – Норильск, 2003. – 148 с.
  Макаров С.П.  Экономическая система и антисистема.  // Философия хозяйства, 1999, № 1, с. 38-47.
 Румянцев М.А.  Экономика как система образов  // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. Ломоносова. — 1999. — №5. 
  Владимир Махнач. Историко-культурное введение в политологию. Химера и антисистема. 
  Будагов Р. А. Система и антисистема в науке о языке. – Вопросы языкознания. — 1978. — No 4.
  Мичурин В.А.  Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л.Н.Гумилёва. Под ред. Л.Н.Гумилёва. // в книге Л.Н.Гумилёв Этносфера: История людей и история природы. - М.: Экопрос, 1993.
 Карев А.А. Антисистема – система, способная реализовать процесс, противоположный исходному. г.Братск, 20.03.05 г.  
 Френклах Г. Б. , Езерский Г. А. О некоторых закономерностях перехода в надсистему. // Журнал ТРИЗ. — Т.1. — № 1`90.
 Луценко Е.В. (д.э.н., к.т.н., профессор Кубанский государственный аграрный университет.) Антисистемой называется система с отрицательным уровнем системности. АСК-анализ как метод выявления когнитивных функциональных зависимостей в многомерных зашумленных фрагментированных данных. // Научный журнал КубГАУ. – Краснодар: КубГАУ, 2005. – №03(11). — С. 2
 Бондаренко  О.Я.'' идеологических основах новой физики».
 Использование понятия антисистемы в медицине.

См. также 
 Мимикрия
 Отражение (психология)

Внешние ссылки 
 [antisys.borda.ru/ Форум по теории антистем]

Социальная философия
Философия истории
Пассионарная теория этногенеза
Идеологические клише